

События 
 Консулы Имп. Цезарь Луций Элий Аврелий Коммод А. и Публий Марций Вер.
 Хучжен казнён китайским чиновником, который был убит хуннами.
 Юйфуло бежал в Лоян и был утверждён шаньюем, но не смел вернуться во владения.
 179—195 — Шаньюй южных хуннов Юйфуло.

Родились 
 Пан Тун, китайский государственный деятель, стратег и военный конца династии Хань.
 Сыма И, стратег и политик царства Вэй.

Скончались 
 Хучжэн, шаньюй хунну.

См. также